Charybdis – potwór morski (w mitologii greckiej)
 Charybdis – rodzaj krabów z rodziny Portunidae